Woolf ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Woolf (* 1963), britischer Mittelalterhistoriker
 Arthur Woolf (1766–1837), britischer Ingenieur
 Bella Sidney Woolf (1877–1960), britische Autorin
 Ben Woolf (1980–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Douglas Woolf (1922–1992), US-amerikanischer Schriftsteller
 George Woolf (1910–1946), kanadischer Jockey
 Greg Woolf (* 1961), britischer Althistoriker
 Harry Woolf (* 1933), Lord Chief Justice of England and Wales (2000–2005)
 Harry Woolf (Historiker) (1923–2003), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 James Woolf (1919–1966), britischer Filmproduzent
 John Woolf (1913–1999), britischer Filmproduzent
 Jonathan Woolf († 2015), britischer Architekt
 Leonard Sidney Woolf (1880–1969), britischer Verleger und Autor, Ehemann von Virginia Woolf
 Marah Woolf (* 1971), deutsche Jugendbuchautorin
 Philip Woolf (* 1980), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Samuel Johnson Woolf (1880–1948), US-amerikanischer Künstler
 Virginia Woolf (1882–1941), britische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Wolfe
 Woolfe